Milton lehetséges jelentései:

 Milton férfinév
 John Milton – angol költő
 4332 Milton kisbolygó

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Milton (Delaware)
 Milton (Észak-Dakota)
 Milton (Észak-Karolina)
 Milton (Florida)
 Milton (Georgia)
 Milton (Illinois)
 Milton (Indiana)
 Milton (Iowa)
 Milton (Kalifornia)
 Milton (Kansas)
 Milton (Kentucky)
 Milton (Louisiana)
 Milton (Maine)
 Milton (Massachusetts)
 Milton (Atchison megye, Missouri)
 Milton (Kansas City), Missouri
 Milton (Randolph megye, Missouri)
 Milton (New Hampshire)
 Milton (város), New York
 Milton (Ulster megye, New York)
 Milton (Nyugat-Virginia)
 Milton (Pennsylvania)
 Milton (Tennessee)
 Milton (Vermont)
 Milton (falu, Vermont)
 Milton (Washington)
 Milton (Buffalo megye, Wisconsin)
 Milton (Rock megye, Wisconsin)
 Milton (Wisconsin)
 Milton-Freewater
 Milton Center
 Milton megye
 Milton Township (Antrim megye, Michigan)
 Milton Township (Cass megye, Michigan)
 Milton Township (Dodge megye, Minnesota)
 Milton Township (Ashland megye, Ohio)
 Milton Township (Wood megye, Ohio)
 New Milton
 West Milton

 Anglia
 Milton (Cambridgeshire)
 Milton (Derbyshire)
 Milton (Nottinghamshire)
 Milton, Oxfordshire
 Milton (Staffordshire)
 Milton (Wiltshire)

 Ausztrália
 Milton (Új-Dél-Wales)
 Milton (Queensland)

 Kanada
 Milton (Új-Fundland és Labrador)
 Milton (Új-Skócia) in the Region of Queens Municipality
 Milton (Ontario)

 Új-Zéland
 Milton (Új-Zéland)